La route départementale 986, ou RD 986, est une des routes départementales de France correspondant à d'anciennes routes nationales :
 l'ex-RN 186 dans les Hauts-de-Seine
 l'ex-RN 586 dans la Lozère, le Gard et l'Hérault
 l'ex-RN 686 dans le Puy-de-Dôme

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Routes du Gard
 Routes de l'Hérault
 Routes de la Lozère
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes des Hauts-de-Seine

986